Mauloutchia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Mauloutchia ingår i familjen Myristicaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Magnoliaordningen
Mauloutchia